María de Ezpeleta y Álvarez de Toledo, María de la Purificación Joaquina de Ezpeleta y Álvarez de Toledo, (Madrid, 11 de junio de 1872-Ciudad de México, 1 de mayo de 1946) fue una aristócrata de origen español, V duquesa de Castro-Terreño, V condesa de Ezpeleta de Veire, VI condesa de Echauz, IX marquesa de Montehermoso, XXIII condesa de Adernò y tres veces Grande de España.

Biografía

Origen familiar 

Por su parte paterna era descendiente y heredera de la Casa de Castro-Terreño, que era la jefatura de las casas de Ezpeleta, Echauz Montehermoso, etc. Su principal título era el Ducado de Castro-Terreño. Era descendiente del General José Manuel de Ezpeleta, I conde de Ezpeleta de Veire, Virrey de la Nueva Granada, Gobernador de Cuba. Así mismo de Prudencio de Guadalfajara, I duque de Castro-Terreño, caballero del Toisón de Oro y de la Orden de Carlos III, ministro de guerra y senador vitalicio por Zamora. También de una rama de la casa de Wittelsbach, de la cual descendía su abuela paterna. La casa también descendía, a través de los Montehermoso, de María del Pilar de Acedo y Sarriá, que jugó un papel importante durante la invasión napoleónica de España.

De su lado materno descendía de una de las más ilustres casas nobiliarias españolas, la Casa de Medina Sidonia, Villafranca, y de los Vélez. Su madre era María Álvarez de Toledo y Caro, XXII condesa de Adernó, la hija mayor de José Joaquín Álvarez de Toledo y Silva, XVIII Duque de Medina Sidonia, uno de los grandes inmemoriales de 1520.

Matrimonio 

Casó el 7 de noviembre de 1898 con Ignacio de Villar-Villamil y Goribar (Ciudad de México, 20 de noviembre de 1856 - ibídem, 9 de septiembre de  1946), heredero del segundo mayorazgo de López de Peralta, fundado por Gerónimo López y Ana Carrillo de Peralta Yanguas, descendiente esta del I marqués de Falces y de mosén Pedro de Peralta y Ezpeleta. 
Ignacio de Villar-Villamil López de Peralta y Goribar fue un historiador, investigador y académico mexicano. Se especializó en la historia del siglo XVI de la Nueva España, en genealogía y en heráldica.

Descendencia 

Con Ignacio de Villar-Villamil y Goribar:

Fernando de Villar-Villamil y Ezpeleta
Joaquín de Villar-Villamil y Ezpeleta
Blanca María del Carmen de Villar-Villamil y Ezpeleta

Títulos nobiliarios  

Por herencia paterna heredó todos los títulos de la casa de Castro-Terreño:

 Ducado de Castro-Terreño
 Condado de Ezpeleta de Veire
 Condado de Echauz
 Marquesado de Montehermoso
 Condado de Triviana

Y por su madre heredó:

 Condado de Adernò

Antepasados

Referencias 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles. Instituto "Salazar y Castro", C.S.I.C.

Casa de Medina Sidonia
Nobles de España del siglo XIX
Nobles de España del siglo XX
Españolas del siglo XIX
Españolas del siglo XX
Nacidos en Madrid
Casa de Ezpeleta